Ženská dvouhra Copa Colsanitas 2021 probíhala v první polovině dubna 2021. Do singlové soutěže bogotského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla americká tenistka Amanda Anisimovová, která zvolila start na souběžně probíhajícím Volvo Car Open v Charlestonu. V sezóně 2020 se turnaj nekonal pro koronavirovou pandemii.

Vítězkou se stala 19letá Kolumbijka María Camila Osoriová Serranová, hrající na divokou kartu, jež ve finále za 2.48 hodin zdolala slovinskou turnajovou pětku Tamaru Zidanšekovou po třísetovém průběhu 5–7, 6–3 a 6–4. Z pozice 180. hráčky žebříčku se stala nejníže postavenou šampionkou na túře WTA od 299. v pořadí Margarity Gasparjanové na Tashkent Open 2018. Jako čtvrtá teenagerka vyhrála v probíhající sezóně dvouhru. Při debutovém finále na okruhu WTA Tour si připsala premiérové turnajové vítězství.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2021
Sport v Kolumbii v roce 2021